

Európa legnépesebb városai (2018) 
A fővárosok félkövér betűvel szerepelnek.

Kapcsolódó szócikkek 
 Az Európai Unió legnépesebb városai

Európa
Települések listái